błękitna krew
 Błękitna krew – powieść autorstwa Magdaleny Samozwaniec
 Błękitna krew – powieść autorstwa Harlana Cobena